È stata la prima edizione del torneo.

In finale Lorenzo Musetti ha battuto Matteo Berrettini con il punteggio di 7-65, 6-2.

Teste di serie 

Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno. 

  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Matteo Berrettini (finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (campione)

  Miomir Kecmanović (semifinale) 
  Sebastián Báez (secondo turno) 
  Albert Ramos Viñolas (primo turno)  
  Adrian Mannarino (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Berrettini (finale) 
  Flavio Cobolli (primo turno)

  Luca Nardi (primo turno)

Qualificati 

  Nicolás Jarry (primo turno) 
  Zhang Zhizhen (quarti di finale)

  Francesco Passaro (primo turno)  
  Borna Gojo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

Tennis Napoli Cup 2022